Pfaltz ist der Familienname folgender Personen:

 August Pfaltz (1859–1917), deutscher Maler 
 Andreas Pfaltz (* 1948), Schweizer Chemiker, Professor an der Universität Basel
 Carl Rudolf Pfaltz (1922–2003), Schweizer HNO-Arzt und Hochschullehrer
 Frédéric Pfaltz (1789–1841), hessischer Fabrikant und liberaler Politiker 

Siehe auch:
 Pfalz
 Faltz
 Falz